Синдром струшування дитини
 Союз Суверенних Держав

Акроніми